Rogowski ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Rogowski (* 1986), deutscher Schauspieler und Choreograf
 Friedrich Rogowski, deutscher Chemiker, Mitarbeiter von Herbert Freundlich
 Gerard Rogowski (1931–2022), deutscher Ordenspriester
 Józef Rogowski, polnischer Hochschullehrer (Universität Białystok)
 Michael Rogowski (1939–2021), Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie
 Przemysław Rogowski (* 1980), polnischer Leichtathlet
 Walter Rogowski (1881–1947), deutscher Elektrotechniker

Siehe auch:

 Rogowskispule
 Rogowski-Profil